Владо Бучковський (нар. 1962) — македонський державний діяч, прем'єр-міністр Республіки Македонії (2004—2006).
 Леонард Бучковський (1900—1967) — польський режисер та сценарист.
 Леопольд Бучковський (1905—1989) — польський письменник, художник, різьбяр.
 Микита Бучковський (1880—1965) — український церковний та громадський діяч.